Poletne olimpijske igre 2012 (XXX. olimpijada moderne dobe) so potekale v Londonu, Združeno kraljestvo od 27. julija do 12. avgusta 2012. London je prvo mesto, ki je tretjič gostilo olimpijado: prvič 1908, drugič pa 1948.

Za organizacijo iger leta 2012 so se potegovala mesta Carigrad, Havana, Leipzig, London, Madrid, Moskva, New York, Pariz in Rio de Janeiro.

Pregled medalj

Dosežki slovenske odprave

Viri

Zunanje povezave 
Uradna spletna stran  

2012
2012 v športu
Športne prireditve v Angliji
Šport v Londonu